Супереттан 2023 — 24-й сезон у Супереттан, що є другим за рівнем клубним дивізіоном (сформованим у 2000 році) у шведському футболі після Аллсвенскан. 

У чемпіонаті беруть участь 16 клубів. Сезон пройде у два кола.

Учасники сезону 2023 року

Турнірна таблиця

Результати

Посилання 
 Супереттан 
 Супереттан на soccerway 

Чемпіонат Швеції з футболу
Швеція
2023 у шведському спорті